Дихазурга (, ) — село . Расположено в 10 км к востоку от райцентра Гал. В административном отношении село представляет собой административный центр сельской администрации Дихазурга.

Границы 
На западе сельская администрация Дихазурга граничит с/а (сёлом) Махунджра; на юго-западе и юге — с с/а (селом) Чубурхиндж; на северо-востоке — с с/а (селом) Папынрхуа Галского района; на севере, по Гальскому водохранилищу (на реке Эрисцкали (Эрцкар)) — с с/а (селом) Гумрыш Ткуарчалского района; на востоке и юго-востоке, по реке Ингури, проходит граница Республики Абхазия с краем Самегрело и Земо-Сванети Грузии.

Администрация 
Сельской администрации Дихазурга подчинены сёла:
 Дихазурга —  616 человек (1989 г.)
 Зени, к востоку от Дихазурга, на берегу реки Ингури — 936 человек (1989 г.)
 Холе, к западу от Дихазурга — 527 человек (1989 г.)
 Оцарце, к югу от Дихазурга, на берегу реки Ингури — 549 человек (1989 г.)

Население 
По данным переписи 1989 года на территории Дихазургской сельской администрации (сельсовета) жило 2625 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Дихазурга составило 972 человека, в основном мегрелы (98,3 % или 955 чел.) и грузины (0,7 % или 7 чел.).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии